Пещерка:
 Пещерка — село в Залесовском районе Алтайского края.
 Пещерка — деревня в Кемеровском районе Кемеровской области.